

Населені пункти та їхні частини
 Новіни — село в гміні Кобежице Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Новіни — село в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новіни — село в гміні Ґлуськ Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Новіни — село в гміні Боркі Радинського повіту Люблінського воєводства
 Новини (Новіни) — село в гміні Сусець Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Новіни — село в гміні Старий Брус Володавського повіту Люблінського воєводства
 Новіни — село в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Новіни — село в гміні Лопенник-Ґурни Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Новіни — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Новіни — село в гміні Бендкув Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Новіни — село в гміні Леонцин Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Новіни — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Новіни — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Новіни — село в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Новіни — село в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Новіни — село в гміні Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства
 Новіни — село в гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Новіни — село в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Новіни — село в гміні Сіткувка-Новіни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Новіни — село в гміні Бане-Мазурське Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новіни — село в гміні Щитно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новіни — село в гміні Фромборк Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новіни — село в гміні Мицелін Каліського повіту Великопольського воєводства

 Новіни — частина міста Немча в Дзержоньовському повіті Нижньосілезького воєводства
 Новіни — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві
 Новіни — частина міста Венгрув у Венґровському повіті Мазовецького воєводства
 Новіни — частина села Добжелевиці в гміні Коваль Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новіни — частина села Піскорчин у гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новіни — частина села Чайно в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новіни — частина села Поляни в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Новіни — частина села Леопольдув у гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Новіни — частина села Блажкув у гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства
 Новіни — частина села Рушув у гміні Лабуне Замойського повіту Люблінського воєводства
 Новіни — частина села Подльодувек у гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Новіни — частина села Козлувка в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Новіни — частина села Оссова в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Новіни — частина села Точиська в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Новіни — частина села Ямно в гміні Лович Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Новіни — частина села Жерники в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Новіни — частина села Рувна в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Новіни — частина села Вуйцин у гміні Лубніце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Новіни — частина села Россошиця в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Новіни — частина села Воля-Ракова в гміні Бруйце Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Новіни — частина села Судоли в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Новіни — частина села Дробниці в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Новіни — частина села Вещиці в гміні Стшельце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Новіни — частина села Любовідза в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Новіни — частина села Кобельник у гміні Вішньова Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Новіни — частина села Дослоньце в гміні Рацлавіце Меховського повіту Малопольського воєводства
 Новіни — частина села Лососіна-Дольна в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Новіни — частина села Заліпе в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Новіни — частина села Сниці в гміні Лів Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Новіни — частина села Сьвеселиці в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Новіни — частина села Ліпа в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Новіни — частина села Вельґоляс у гміні Лятович Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Новіни — частина села Буди-Вольські в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Новіни — частина села Цисе в гміні Галінув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Новіни — частина села Конти в гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Новіни — частина села Геленув у гміні Воломін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Новіни — частина села Мосьциська в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Новіни — частина села Майдан Сінявський (Майдан-Сенявський) в гміні Адамівка Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Новіни — частина села Адамівка (Адамувка) в гміні Адамівка Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Новіни — частина села Дембова в гміні Йодлова Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Новіни — частина села Ґольцова в гміні Домарадз Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Новіни — частина села Конколювка в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Новіни — частина села Стренковізна в гміні Новінка Августівського повіту Підляського воєводства
 Новіни — частина села Котово-Пляць у гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Новіни — частина села Вижикі в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Новіни — частина села Сакі в гміні Кліщелі Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Новіни — частина села Ґронди-Мале в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Новіни — частина села Кориткі в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Новіни — частина села Лановіче-Мале в гміні Пшеросль Сувальського повіту Підляського воєводства
 Новіни — частина села Помечинська-Гута в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Новіни — частина села Цисе в гміні Бляховня Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Новіни — частина села Монхоцице-Капітульне в гміні Маслув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Новіни — частина села Дроґовле в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Новіни — частина села Ґуркі в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Новіни — частина села Вонсош у гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Новіни — частина села Сьверчина в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Новіни — частина села Більча в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Новіни — частина села Межин у гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новіни — частина села Зелвонґі в гміні Міколайкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новіни — частина села Труйка в гміні Старе Място Конінського повіту Великопольського воєводства
 Новіни — частина села Хрустово в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства
 Новіни — колонія в гміні Рудник Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Новіни — колонія в гміні П'яскі Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Новіни — колонія в гміні Дрелюв Більського повіту Люблінського воєводства
 Новіни — колонія в гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Новіни — колонія в гміні Єднорожець Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Новіни — колонія в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Новіни — колонія в гміні Наровка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Новіни — колонія в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Новіни — колонія в гміні Пшехлево Члуховського повіту Поморського воєводства
 Новіни — колонія в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новіни — осада в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новіни — осада в гміні Пшиточна Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Новіни — осада в гміні Вейгерово Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Новіни — осада в гміні Стара Кішева Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Новіни — осада в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новіни — осада в гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Новіни — осада в гміні Поґожеля Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Новіни — осада в гміні Мешковіце Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Новіни — лісова осада в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новіни — лісова осада в гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Новіни — лісова осада в гміні Брок Островського повіту Мазовецького воєводства
 Новіни — лісова осада в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Новини (значення)

Примітки